Karl Westphal ist der Name folgender Personen:

* Karl Westphal (Mediziner) (1887–1951), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Karl Bruno Johannes Westphal (1860–1916), deutscher Richter
 Karl Christian Heinrich Westphal (1824–1890), deutscher Jurist und Politiker (NLP), MdR

Siehe auch:
 Carl Westphal